Бенджамин Джиза „Бен“ Афлек-Болд () е американски актьор, кинорежисьор, киносценарист и продуцент, носител на „Сатурн“, „Сателит“, по две награди „БАФТА“, „Златен глобус“ и „Оскар“, номиниран е за четири награди „Еми“. Известни филми с негово участие са „Бъфи, убийцата на вампири“, „Добрият Уил Хънтинг“, „Влюбеният Шекспир“, „Армагедон“, „Пърл Харбър“, „Дявол на доброто“, „Градът“, „Арго“ и други.

Биография 
Бен Афлек е роден на 15 август 1972 г. в Бъркли, Калифорния, но израства в Кеймбридж, Масачузетс, в семейството на Тим и Крис Афлек. Баща му е социален работник, а майка му е учителка, има по-млад брат на име Кейси. Живее в Санта Моника, Калифорния.

През 2002 г. е обявено, че е сгоден за актрисата и певицата Дженифър Лопес, но двамата се разделят само две години по-късно – през 2004 г. По време на снимките на филма „Дявол на доброто“ среща бъдещата си съпруга Дженифър Гарнър, за която се жени на 29 юни 2005. На 1 декември им се ражда момиченце Вайълет Ан Афлек. Двойката междувременно дели времето си между Санта Моника, Калифорния и Кембридж, Масачузетс. През януари 2008 им се ражда втора дъщеря, Серафина. Имат и един син, Самюъл. Развеждат се през октомври 2018 г.

Идентифицира се като „умерен демократ“. Дългогодишен активист е за узаконяването на гей браковете.

Афлек е страстен покерджия. На 20 юни 2004 г. печели Калифорнийското щатско първенство по покер.

Кариера 
Играе още от ранна детска възраст. Става известен със сценария, който той и Мат Деймън пишат за филма „Добрият Уил Хънтинг“ (1997). Този филм им донася „Оскар“ за „най-добър сценарий“. Продуцент е на филма „Откраднато лято“ (2002).

Афлек е играл във всички филми на режисьора Кевин Смит, освен в един – „Clerks“.

Избрана филмография

Като актьор

Като режисьор

Източници

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски продуценти
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус за най-добър режисьор
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда „Сатурн“
ЛГБТ активисти от САЩ
Родени в Бъркли